Hollandia
Ravenstein, város Észak-Brabant tartományban

 Németország
Ravenstein, település Baden-Württemberg tartományban